Калиник ( – красива победа) мъжко име от древногръцки произход, популярно особено сред източноправославното духовенство:

Християнски светци 
 Калиник (II век) – християнски мъченик;
 Калиник (починал 251 г.) – християнски мъченик;
 Калиник (обезглвен 252 г.) – християнски мъченик;
 Калиник (IV век) – християнски мъченик;
 Калиник – преподобномъченик;
 Калиник – български православен мъченик;

Български духовници 
 Калиник Велбъждски (III — IV век) — български духовник, епископ на Велбъжд;
 Калиник Врачански (1931 – 2016) – български православен духовник, Врачански митрополит;

Други духовници 
 Каллиник I – константинополски патриарх (694—705), светец;
 Каллиник II – константинополски патриарх;
 Каллиник III – константинополски патриарх;
 Каллиник IV – константинополски патриарх;
 Каллиник V – константинополски патриарх;
 Калиник Александрийски — гръцки духовник, патриарх на Александрийската патриаршия (1858 – 1861);

Други личности 
 Калиник (259—268) – атински оратор, историк, софист;
 Калиник — християнски учен от Сирия, смятан за изобретател на т.нар. гръцки огън;

Други 
 калиник — вид блатна пъстърва, лин;
 Калиник, старо име на съвременния град Ар Рака, Сирия.